Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виттмак, Людвиг (1839—1929) — немецкий ботаник, профессор ботаники и миколог.
  (1894—1956) — американский художник-оформитель и иллюстратор.